Список риб Парагваю неповний і складається з 269 видів риб, що мешкають у територіальних водах Парагваю.' A 
 Abramites hypselonotus Aequidens plagiozonatus  Ageneiosus inermis  Ageneiosus militaris  Anadoras weddellii  Ancistrus dubius  Ancistrus hoplogenys  Ancistrus pirareta  Ancistrus piriformis  Apareiodon affinis  Aphyocharax anisitsi  Aphyocharax dentatus  Aphyocharax nattereri  Aphyocharax paraguayensis  Aphyocharax rathbuni  Apistogramma borellii  Apistogramma commbrae  Apistogramma trifasciata  Apteronotus albifrons  Astronotus crassipinnis  Astyanax asuncionensis  Astyanax bimaculatus  Astyanax eigenmanniorum  Astyanax paraguayensis  Astyanax pellegrini  Auchenipterus nigripinnis  Auchenipterus osteomystax  Australoheros facetus  Australoheros guarani  Austrolebias nigripinnis  Austrolebias paranaensis  Austrolebias patriciae  Austrolebias vandenbergi  B 
 Brachychalcinus retrospina  Brachyhypopomus beebei  Brachyhypopomus draco  Brachyhypopomus gauderio  Brachyhypopomus pinnicaudatus  Brycon hilarii  Bryconamericus exodon  Bryconamericus stramineus  Bujurquina vittata  Bunocephalus doriae  C 
 Callichthys callichthys  Catathyridium jenynsii  Catathyridium lorentzii  Cetopsis gobioides  Chaetobranchopsis australis  Characidium etzeli  Characidium laterale  Charax condei  Charax leticiae  Charax stenopterus  Cichla piquiti  Cichlasoma bimaculatum  Cichlasoma dimerus  Cichlasoma pusillum  Cnesterodon raddai  Corydoras aeneus  Corydoras aurofrenatus  Corydoras diphyes Knaack, J., 2004: Ergänzende Bermerkungen zu Corydoras diphyes Axenrot & Kullander, 2003 (Teleostei: Siluriformes: Callichthyidae) aus Paraguay. Zoologische Abhandlungen; Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden v. 54: 107—135. 
 Corydoras ellisae  Corydoras paleatus  Creagrutus meridionalis  Creagrutus paraguayensis  Crenicichla lepidota  Crenicichla mandelburgeri  Crenicichla niederleinii  Crenicichla semifasciata  Crenicichla vittata  Ctenobrycon alleni  Curimatella dorsalis  Curimatopsis myersi  Cynopotamus argenteus  Cynopotamus kincaidi  Cyphocharax gillii  Cyphocharax modestus  Cyphocharax platanus  Cyphocharax saladensis  Cyphocharax spilotus  Cyphocharax voga  Cyprinus carpio carpio  D 
 Doras eigenmanni  E 
 Eigenmannia trilineata  Eigenmannia virescens  Epapterus dispilurus  F 
 Farlowella hahni  Farlowella paraguayensis  G 
 Galeocharax humeralis  Gymnocorymbus ternetzi  Gymnogeophagus balzanii  Gymnogeophagus caaguazuensis  Gymnogeophagus rhabdotus  Gymnogeophagus setequedas  Gymnorhamphichthys rondoni  Gymnotus carapo  Gymnotus inaequilabiatus  Gymnotus pantanal  Gymnotus paraguensis  H 
 Hemigrammus mahnerti  Hemigrammus marginatus  Hemigrammus tridens  Hemiloricaria aurata  Hemiodus orthonops  Hemiodus semitaeniatus  Hemisorubim platyrhynchos  Heptapterus mustelinus  Homodiaetus anisitsi  Hoplias malabaricus  Hoplosternum littorale  Hyphessobrycon anisitsi  Hyphessobrycon arianae  Hyphessobrycon elachys  Hyphessobrycon eques  Hyphessobrycon guarani  Hyphessobrycon luetkenii  Hyphessobrycon procerus  Hyphessobrycon pytai  Hypoptopoma inexspectatum  Hypostomus albopunctatus  Hypostomus boulengeri  Hypostomus cochliodon  Hypostomus commersoni  Hypostomus cordovae  Hypostomus derbyi  Hypostomus dlouhyi  Hypostomus itacua  Hypostomus latifrons  Hypostomus latirostris  Hypostomus margaritifer  Hypostomus microstomus  Hypostomus paulinus  Hypostomus piratatu  Hypostomus regani  Hypostomus ternetzi  I 
 Iheringichthys labrosus  Iheringichthys megalops  K 
 Knodus moenkhausii  L 
 Laetacara dorsigera  Lepidosiren paradoxa  Leporellus vittatus  Leporinus obtusidens  Leporinus striatus  Lepthoplosternum pectorale  Loricaria apeltogaster  Loricaria simillima  Loricariichthys labialis  Loricariichthys platymetopon  Loricariichthys rostratus  Luciopimelodus pati  M 
 Markiana nigripinnis  Megalancistrus parananus  Megalebias monstrosus  Megalonema pauciradiatum  Megalonema platanum  Mesonauta festivus  Metynnis maculatus  Metynnis mola  Metynnis otuquensis  Microglanis carlae  Mimagoniates barberi  Mixobrycon ribeiroi  Moenkhausia dichroura  Moenkhausia intermedia  Moenkhausia sanctaefilomenae  Myleus levis  Myleus tiete  Mylossoma duriventre  N 
 Neofundulus ornatipinnis  Neofundulus paraguayensis  O 
 Odontostilbe paraguayensis  Odontostilbe pequira  Oligosarcus oligolepis  Oligosarcus paranensis  Oligosarcus pintoi  Otocinclus mimulus  Otocinclus vestitus  Otocinclus vittatus  Oxydoras kneri  P 
 Papiliolebias bitteri  Paraloricaria agastor  Parapimelodus valenciennis  Paravandellia oxyptera  Parodon carrikeri  Parodon nasus  Phalloceros caudimaculatus  Phalloceros harpagos  Phalloptychus januarius  Phallotorynus dispilos  Phallotorynus jucundus  Phallotorynus psittakos  Phallotorynus victoriae  Phenacogaster tegatus  Piabarchus analis  Piabarchus torrenticola  Piabina argentea  Piabucus melanostoma  Piaractus mesopotamicus  Pimelodella griffini  Pimelodella laticeps  Pimelodella mucosa  Pimelodella parva  Pimelodus ornatus  Pinirampus pirinampu  Plagioscion ternetzi  Platydoras armatulus  Poptella paraguayensis  Potamorhina squamoralevis  Potamorrhaphis eigenmanni  Potamotrygon brachyura  Potamotrygon falkneri  Potamotrygon motoro  Potamotrygon schuhmacheri  Prionobrama paraguayensis  Prochilodus lineatus  Psectrogaster curviventris  Psellogrammus kennedyi  Pseudobunocephalus iheringii  Pseudobunocephalus rugosus  Pseudohemiodon laticeps  Pseudopimelodus mangurus  Pseudoplatystoma corruscans  Pseudoplatystoma fasciatum  Pterobunocephalus depressus  Pterodoras granulosus  Pterolebias longipinnis  Pterygoplichthys anisitsi  Pygocentrus nattereri  Pyrrhulina australis  R 
 Rhamdia quelen  Rhaphiodon vulpinus  Rhinelepis strigosa  Rhinodoras dorbignyi  Rineloricaria fallax  Rineloricaria parva  Rivulus punctatus  Roeboides descalvadensis Roeboides microlepis  Roeboides paranensis  Roeboides prognathus  S 
 Salminus brasiliensis  Satanoperca pappaterra  Schizodon isognathus  Scleromystax macropterus  Scoloplax distolothrix  Serrapinnus calliurus  Serrapinnus heterodon  Serrapinnus kriegi  Serrapinnus microdon  Serrasalmus maculatus  Serrasalmus marginatus  Simpsonichthys chacoensis  Sorubim lima  Steindachnerina biornata Steindachnerina brevipinna  Steindachnerina conspersa  Sternopygus macrurus  Sturisoma robustum  Synbranchus marmoratus  T 
 Tetragonopterus argenteus  Thoracocharax stellatus  Trachydoras paraguayensis  Trigonectes aplocheiloides  Trigonectes balzanii  Triportheus nematurus  Triportheus pantanensis  X 
 Xenurobrycon macropus  Z 
 Zungaro jahu Zungaro zungaro Примітки 

 Джерела 

 Amato, L. H., 1986: Seis especies nuevas del genero Cynolebias Steindachner, 1876, de Uruguay y Paraguay (Cyprinodontiformes, Rivulidae). Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, v. 11 (núm. 162): 1-27.
 Bertoni, A. W., 1914: Fauna Paraguaya. Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay. Peces, batracios, reptiles, aves y mamíferos conocidos hasta 1913. Asunción. Fauna Paraguaya. Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay: 1-83.
 Bertoni, A. W., 1939: Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay. Revista de la Sociedad Científica del Paraguay. Asunción. v. 4 (núm. 4): 1-60.
 Boulenger, G. A., 1900: Viaggio del Dr. A. Borelli nel Matto Grosso e nel Paraguay. III. Liste des poissons recueillis à Urucum et à Carandasiñho, près de Corumbà. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata della R. Università di Torino v. 15 (núm. 370): 1-4.
 Eigenmann, C. H. i C. H. Kennedy, 1903: On a collection of fishes from Paraguay, with a synopsis of the American genera of cichlids. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia v. 55: 497—537.
 Eigenmann, C. H., W. L. McAtee i D. P. Ward, 1907: On further collections of fishes from Paraguay. Annals of the Carnegie Museum v. 4 (núm. 2): 110—157, Pls. 31-45.
 Fowler, H. W., 1918: A new characin from Paraguay. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia v. 70: 141—143.
 Géry, J., V. Mahnert i C. Dlouhy, 1987: Poissons characoïdes non Characidae du Paraguay (Pisces, Ostariophysi). Revue Suisse de Zoologie v. 94 (núm. 2): 357—464.
 Huber, J. H., 1995: Synthetic description of four new annual rivulin cyprinodonts from Paraguay. Freshwater and Marine Aquarium v. 18 (núm. 11): 104—124.
 Mahnert, V. i J. Géry, 1987: Deux nouvelles espèces du genre Hyphessobrycon (Pisces, Ostariophysi, Characidae) du Paraguay: Hyphessobrycon guarani n. sp. et Hyphessobrycon procerus n. sp. Bonner Zoologische Beiträge v. 38 (heft 4): 307—314.
 Mahnert, V. i J. Géry, 1988: Les genres Piabarchus Myers et Creagrutus Günther du Paraguay, avec la description de deux nouvelles espèces (Pisces, Ostariophysi, Characidae). Revue française d'Aquariologie Herpétologie v. 15 (núm. 1): 1-8.
 Menezes, N. A. i S. H. Weitzman, 1990: Two new species of Mimagoniates (Teleostei: Characidae: Glandulocaudinae), their phylogeny and biogeography and a key to the glandulocaudin fishes of Brazil and Paraguay. Proceedings of the Biological Society of Washington v. 103 (núm. 2): 380—426.
 Myers, G. S., 1935: Four new fresh-water fishes from Brazil, Venezuela and Paraguay. Proceedings of the Biological Society of Washington v. 48: 7-14.
 Uj, A. i J. Géry, 1989: Deux nouvelles espèces de tetras (poissons characoïdes, Characidae auct., Tetragonopterinae) du Paraguay: Hyphessobrycon arianae n. sp. et Hemigrammus mahnerti n. sp. Revue Suisse de Zoologie v. 96 (núm. 1): 147—159.
 Zarske, A. i J. Géry, 2001: Beschreibung von drei neuen Arten der Gattung Characidium Reinhardt, 1866 aus Bolivien und Paraguay (Teleostei: Characiformes: Characidiidae''). Zoologische Abhandlungen; Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden v. 51 (núm.1): 229—246.

Посилання 

 Resumen informativo sobre la pesca: la República del Paraguay - FAO  

Парагвай

р